

Astronomia
 54 Alexandra – asteroide della fascia principale

Biologia
 Alexandra – genere di piante della famiglia delle Amaranthaceae

Cinema e televisione
 Alessandra (Alexandra o Die Rache ist mein) – film del 1915 diretto da Curt A. Stark
 Alexandra – film del 1922 diretto da Theo Frenkel
 Alexandra – miniserie TV del 1993
 Alexandra – film del 2007 di Alexander Sokurov
 Alexandra (Alexandra Ehle) – serie TV prodotta dal 2018

Letteratura
 Alexandra – poesia dello scrittore sudafricano Mongane Wally Serote

Onomastica
 Alexandra – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Alessandra

Persone 
 Alexandra (1942-1969) – cantante tedesca
 Charlotte Alexandra (* 1955) – attrice francese
 Liana Alexandra (1947-2011) – compositrice romena
 Tiana Alexandra (* 1961) – attrice e regista vietnamita

Geografia

Australia 
 Alexandra – cittadina dello Stato del Victoria

Nuova Zelanda 
 Alexandra – cittadina della regione dell'Otago

Sudafrica 
 Alexandra – township della provincia del Gauteng

Singapore 
 Alexandra – zona della città

Altro
 Alexandra – automobile di produzione britannica dei primi del XX secolo

Pagine correlate 
 Alessandra (disambigua)
 Alessandria (disambigua)
 Alessandro